Ядерный титбит — серия компьютерных игр, включающая в себя:

 «Ядерный титбит» — компьютерная игра 2003 года,
 «Ядерный титбит: Flashback» — продолжение первой части компьютерной игры «Ядерный титбит», вышедшее в 2004 году,
 «Ядерный титбит 2» — компьютерная игра серии, вышедшая в 2006 году.